Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2014 var det tionde världsmästerskapet i innebandy arrangerat av IFF. Världsmästerskapet spelades i Göteborg, Sverige mellan den 6 och 14 december 2014. Sverige vann turneringen genom att vinna finalen med 3–2 mot Finland. Tjeckien kom trea efter seger med 4–3 över Schweiz i bronsmatchen.

Spelplatser

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Playoff till kvartsfinal

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser
 Innebandy-VM 2014 - Officiell hemsida
 Innebandy-VM på floorball.org

Externa länkar

Sport i Sverige 2014
Internationella innebandytävlingar i Sverige
Innebandysäsongen 2014/2015
Internationella sportevenemang i Göteborg
2014
Göteborg under 2010-talet